Die National League Division Series 2012 (NLDS) findet zwischen dem 6. und dem 12. Oktober 2012 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2012. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2012 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Neu wird die Serie nicht mehr im Modus 2-2-1, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht, sondern im Modus 2-3 gespielt. Somit hat das bessere Team Heimrecht in den Spielen 3, 4 und 5.

Die Paarungen lauten:

 Washington Nationals (Sieger der East Division, 98-64) gegen St. Louis Cardinals (Zweiter Gewinner WC NL, 88-74)
 Cincinnati Reds (Sieger der Central Division, 97-65) gegen San Francisco Giants (Sieger der West Division, 94-68)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 

Die Postseason 2012 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

San Francisco Giants gegen Cincinnati Reds

St. Louis Cardinals gegen Washington Nationals

San Francisco Giants gegen Cincinnati Reds

Spiel 1, 6. Oktober 
21:30 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 2, 7. Oktober 
21:30 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 3, 9. Oktober 
17:30 EDT, Great American Ball Park in Cincinnati, Ohio

Spiel 4, 10. Oktober 
16:00 EDT, Great American Ball Park in Cincinnati, Ohio

Spiel 5, 11. Oktober 
13:00 EDT, Great American Ball Park in Cincinnati, Ohio

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLDS 2012 (3–2): San Francisco Giants besiegen Cincinnati Reds

Zuschauer insgesamt: 220.015  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 44.003

St. Louis Cardinals gegen Washington Nationals

Spiel 1, 7. Oktober 
15:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2, 8. Oktober 
16:30 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3, 10. Oktober 
13:00 EDT, Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 4, 11. Oktober 
16:00 EDT, Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 5, 12. Oktober 
20:30 EDT, Nationals Park in Washington, D.C.

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLDS 2012 (3–2): St. Louis Cardinals besiegen Washington Nationals

Zuschauer insgesamt: 228.293  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 45.659

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2012
Cincinnati Reds
St. Louis Cardinals
San Francisco Giants
Washington Nationals